Заход на 20 километров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2011 года состоялся 31 августа.

Призёры

Финал 

SB — лучший результат в сезоне.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2011
Спортивная ходьба на чемпионатах мира